Satkhira (district) au Bangladesh
 Satkhira Sadar au Bangladesh